Юрий Устинов:
 Устинов, Юрий Анатольевич (1934—2023) ― советский и российский учёный и педагог. Ректор РИСХМ (1983—1988).
 Устинов, Юрий Семёнович (род. 1954) — советский и российский театральный художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).